Stepanjan ist der Familienname folgender Personen:

 Haro Stepanjan (1897–1966), armenischer Komponist
 Wiktor Abramowitsch Stepanjan (* 1988), russischer Schauspieler